Magalona ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Magalona (1891–1960), philippinischer Politiker
 Francis Magalona (1964–2009), philippinischer Sänger